Glava je lahko:

 glava v anatomiji, del telesa, kjer so možgani in nekatera čutila
 najpomembnejši del nečesa
 vodja skupine
 glava dokumenta v računalništvu
 glava (računalništvo)
 glava vijaka
 zeljna glava
Glava (2426 m) - vrh v bližini Triglavskega ledenika in Triglavskega brezna
Glava (1283 m) - vrh nad Spodnjo Trento
Glava (1243 m) - vrh južno od naselja Gozd Martuljek
Glava (jezero) pod vrhom Glava (1450 m) na Matajurju, na katerem sta tudi vrhova Glava (1193 m) in Bela glava (1155 m)
Glava nad Bavšico (1469 m) - vrh nad Bavšico
Glava Zale (Szalafő) - naselje na Madžarskem ob izviru reke Zale
Kobilja glava (1475 m) - vrh vzhodno od Tolmina
Kobilja Glava, vrh na planini Zlatibor na Kosovem/prej Srbija
Kobilja Glava - naselje v občini Vogošća v Bosni in Hercegovini
Kordeževa glava (2125 m) - najvišji vrh Pece
Mišeljska glava (2273 m) - vrh
Šmarjetna glava (2358 m) - gora/vrh v Julijskih Alpah v bližini Triglava
Velika glava (1869 m) - vrh
Velika Glava, naselje pri Skradinu na Hrvaškem
Visoka glava (2311 m), vrh pod Kaninom
Visoka glava (Monte della Colonna) (1451 m), vrh na državni meji tik pod Matajurjem